Туросль

 Туросль — деревня в Кольненском повяте Подляского воеводства Польши.
 Туросль — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Кольненский повят Подляского воеводства.
 Туросль — лесной посёлок в Кольненском повяте Подляского воеводства Польши
 Туросль — деревня в Пишском повяте Варминьско-Мазурского воеводства